

События 
 Карл Великий подавил восстание герцога Аквитании Гунальда. Карломан не принял участия в этом походе. Герцог Васконии Луп II выдал Гунальда и признал власть Карла над собой; таким образом, Аквитания и Васкония были присоединены к франкскому государству.
 12—15 апреля — папа Римский Стефан III (IV) созвал Латеранский собор, изменив процедуру избрания пап и осудив иконоборчество.

Родились 
 Агобард— архиепископ лионский (с 814 года).
 Бишр аль-Хафи— исламский богослов, аскет (захид), суфий.

Скончались 
 Беорнред— король Мерсии в 757 году.
 Дуб Калгайд мак Лайдкнен — король  (Южного Лейнстера) в 761—769 годах.
 31 июля — Филипп, антипапа, монах из монастыря Св. Вита на Эсквилине, назначенный на должность папы лангобардцами и правивший всего один день.
 Фулкер — епископ Льежа (около 747—769).
 Хотимир— князь Карантании в 752—769 годах, племянник князя Боруты.

См. также